Такоронте () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 30,09 км². Население 23772 человек на 2016 год. Городок известен своим вином Такоронте -Асентехо Tacoronte - Acentejo. Находится в 21-м километре от столицы, однако, примыкает к Ла-Лагуне; поэтому в 1904—1951 гг. до Такоронте ходил трамвай. Несмотря на небольшую территорию, городок раскинулся от моря до высоты 1302.

История 
Город основан в 1497 году. В 1812 году, согласно Конституции Кадиса превратился в независимый муниципалитет. 23 марта 1911 года, когда король Альфонсо XIII побывал в Тенерифе, присвоил Такоронте статус города, обосновав свой поступок «развитием сельского хозяйства, промышленности, торговли…»​.

Достопримечательности 
 Альхондига — дом, где ежегодно проводится неделя вина Такоронте.
 Площадь Христа - здесь проводятся самые популярные праздники города.
 Церковь Св. Каталины — одна из самых знаменитых церквей города; находится на одноимённой улице.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web municipal 

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе